Amphoe Khueang Nai (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Nordwesten der Provinz Ubon Ratchathani. Die Provinz Ubon Ratchathani liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Osten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Muang Sam Sip, Mueang Ubon Ratchathani der Provinz Ubon Ratchathani, die Amphoe Kanthararom und Yang Chum Noi der Provinz Si Sa Ket, die Amphoe Kho Wang, Maha Chana Chai, Kham Khuean Kaeo der Provinz Yasothon sowie Amphoe Hua Taphan der Provinz Amnat Charoen.

Geschichte 
Der Bezirk hieß ursprünglich Pachin Ubon (, West-Ubon), im Jahr 1913 wurde er in Trakan Phuet Phon () umbenannt. 1917 wurde der Name erneut geändert, diesmal in Khueang Nai.

Verwaltungseinheiten 
Provinzverwaltung

Der Landkreis Khueang Nai ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 182 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung

Es gibt 3 Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Huai Ruea (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Khueang Nai.
 Ban Kok (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Ban Kok.
 Khueang Nai (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Khueang Nai.

Außerdem gibt es 16 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Sang Tho (Thai: )
 Kho Thong (Thai: )
 Ko E (Thai: )
 Hua Don (Thai: )
 Chi Thuan (Thai: )
 Tha Hai (Thai: )
 Na Kham Yai (Thai: )
 Daeng Mo (Thai: )
 That Noi (Thai: )
 Ban Thai (Thai: )
 Klang Yai (Thai: )
 Non Rang (Thai: )
 Yang Khi Nok (Thai: )
 Si Suk (Thai: )
 Sahathat (Thai: )
 Nong Lao (Thai: )

Weblinks 
  Weitere Informationen zum Amphoe Khueang Nai (auf Thai)
  (auf Thai)

Einzelnachweise 

Khueang Nai